Волонсевич, Валериан Степанович — архитектор.
 Мстислав (Волонсевич) — дипломат.
 Волонсевич, Якуб — архиепископ.